Туніська професійна ліга 1 2017—2018 — 63-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 14 клубів. Чемпіонат проходив з 24 липня  року по 18 травня  року. Переможцем став «Есперанс».

Турнірна таблиця

Плей-оф за місце в лізі 

Матч був зупинений на 62-й хвилині у зв'язку з протестом проти суддівства.

Примітки

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу

2017 у футболі
2018 у футболі